NGC 5098A
NGC 5098B